Сулеймен — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сулеймен — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Сулеймен — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сулеймен — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Сулеймен — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.